Cet article liste les acteurs français qui ont rassemblé le plus de spectateurs en France au cours de leur carrière au cinéma.

Sources : jpbox-office.com - Filmographie de Fernandel

Note importante 
Parmi cette liste, plusieurs acteurs ont commencé leur carrière bien avant 1945, année à partir de laquelle les statistiques cinématographiques ont été enregistrées avec précision.
Or, dès l'avènement du parlant à la fin des années 1920, le cinéma devint un loisir très populaire et de nombreux films furent de grands succès ayant réalisé plusieurs millions d'entrées.
Ainsi, pour ces acteurs, les chiffres indiqués dans le tableau ne reflètent pas la réalité de leur popularité et le nombre de spectateurs qu'ils ont effectivement attiré dans les salles. Il faut donc considérer les totaux du tableau avec prudence.

 :
 Fernandel : 56 films entre 1931 et 1945 sont non comptabilisés sur 124 au total (soit 45%) dont de très nombreux succès comme notamment Les Gaietés de l'escadron, Adémaï aviateur, Angèle, Un de la légion, François , Ignace, Regain, Le Schpountz, Fric-Frac, La Fille du puisatier, Simplet...
 Jean Gabin : 32 films entre 1930 et 1945 non comptabilisés sur 95 (soit 34 %), dont de nombreux succès comme Les Gaietés de l'escadron, La Bandera, La Belle Équipe, Pépé le Moko, La Grande Illusion, Gueule d'amour, Le Quai des brumes, La Bête humaine, Le jour se lève...
 Jean Marais : 16 films entre 1933 et 1945 non comptabilisés (dont les premiers sont de la figuration).
En outre, Fernandel fut très vite une grande vedette et a été le premier rôle dans 90% de ses films, contrairement à Louis de Funès qui a longtemps joué des petits ou seconds rôles et n’a été la vedette que d’à peine la moitié de ses films (45%).

Et cette particularité est encore plus marquante pour Michel Galabru qui n’a quasiment pas eu de premiers rôles.

En conséquence, on peut déduire que Fernandel est l'acteur français ayant attiré le plus de spectateurs de toute l'histoire du cinéma en France.

Nombre total de spectateurs 
Les totaux prennent en compte tous les films dans lesquels les acteurs ont joué, et pour lesquels les statistiques sont disponibles (depuis 1945).
La couleur         indique les acteurs en activité.

Nombre de films n°1 au Box-office annuel 
Les chiffres indiqués correspondent au box-office annuel, et ne tiennent pas compte des scores réalisés lors des reprises.

 : 8 films
 La Grande Vadrouille (1966) -  17.267.607 entrées
 Le Corniaud (1965) -  11.739.783 entrées
 Le Gendarme de Saint-Tropez (1964) -  7.809.334 entrées
 Les Aventures de Rabbi Jacob (1973) -  7.295.727 entrées
 Les Grandes Vacances (1967) -  6.986.917 entrées
 Le Gendarme se Marie (1968) -  6.828.626 entrées
 Le Gendarme et les Extra-terrestres (1979) -  6.280.070 entrées
 Le Gendarme en balade (1970) -  4.870.609 entrées
 : 6 films
 Bienvenue chez les Ch'tis (2008) -  20.489.303 entrées
 Astérix et Obélix contre César (1999) -  8.948.624 entrées
 Le Gendarme de Saint-Tropez (1964) -  7.809.334 entrées
 Le Gendarme se Marie (1968) -  6.828.626 entrées
 Le Gendarme et les Extra-terrestres (1979) -  6.280.070 entrées
 Le Gendarme en balade (1970) -  4.870.609 entrées
 : 5 films
 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) -  14.559.509 entrées
 Les Visiteurs (1993) -  13.782.991 entrées
 Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (2014) -  12.211.248 entrées
 Les Bronzés 3 : Amis pour la vie (2006) -  10.355.930 entrées
 Astérix et Obélix contre César (1999) -  8.948.624 entrées
 : 4 films
 La Grande Vadrouille (1966) -  17.267.607 entrées
 Le Jour le plus long (1962) -  11.928.257 entrées
 Le Corniaud (1965) -  11.739.738 entrées
 Si Versailles m’était conté (1954) -  6.986.788 entrées
 : 4 films
 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) -  14.559.509 entrées
 Astérix et Obélix contre César (1999) -  8.948.624 entrées
 Jean de Florette (1986) -  7.223.657 entrées
 La Chèvre (1981) -  7.079.674 entrées
 : 2 films
 Le Petit Monde de don Camillo (1952) -  12.791.168 entrées
 La Vache et le Prisonnier (1959) -  8.844.199 entrées
 : 2 films
 Les Bronzés 3 : Amis pour la vie (2006) -  10.355.930 entrées
 Les Choristes (2004) -  8.636.016 entrées
 : 2 films
 Les Visiteurs (1993) -  13.782.991 entrées
 Le Grand Bleu (1988) -  9.074.317 entrées
 : 2 films
 Les Bronzés 3 : Amis pour la vie (2006) -  10.355.930 entrées
 Marche à l'ombre (1984) -  6.168.425 entrées
 : 2 films
 Bienvenue chez les Ch'tis (2008) -  20.489.303 entrées
 Les Choristes (2004) -  8.636.016 entrées
 : 1 film
 Bienvenue chez les Ch'tis (2008) -  20.489.303 entrées
 : 1 film
 Trois hommes et un couffin (1985) - 10.251.465 entrées
 : 1 film
 Les Choristes (2004) -  8.636.016 entrées
 : 1 film
 Jean de Florette (1986) - 7.223.657 entrées

Nombre de films à plus de 7 millions d'entrées 
Cette liste indique le nombre total d'entrées réalisées par les films de chaque acteur (y compris les reprises).

 : 6 films
 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) -  14.559.509 entrées
 Les Visiteurs (1993) -  13.782.991 entrées
 Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (2014) -  12.211.248 entrées
 Les Bronzés 3 : Amis pour la vie (2006) -  10.355.930 entrées
 Astérix et Obélix contre César (1999) -  8.948.624 entrées
 Les Visiteurs 2 : Les couloirs du temps (1998) - 8.043.129 entrées
 : 4 films
 La Grande Vadrouille (1966) -  17.267.607 entrées
 Le Jour le plus long (1962) -  11.928.257 entrées
 Le Corniaud (1965) -  11.739.738 entrées
 Les Misérables (1958) -  9.940.533 entrées
 : 4 films
 La Grande Vadrouille (1966) -  17.267.607 entrées
 Le Corniaud (1965) -  11.739.783 entrées
 Le Gendarme de Saint-Tropez (1964) -  7.809.334 entrées
 Les Aventures de Rabbi Jacob (1973) -  7.295.727 entrées
 : 4 films
 Bienvenue chez les Ch'tis (2008) -  20.489.303 entrées
 La Guerre des boutons (1962) -  9.936.391 entrées
 Astérix et Obélix contre César (1999) -  8.948.624 entrées
 Le Gendarme de Saint-Tropez (1964) -  7.809.334 entrées
 : 4 films
 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) -  14.559.509 entrées
 Astérix et Obélix contre César (1999) -  8.948.624 entrées
 Jean de Florette (1986) -  7.223.657 entrées
 La Chèvre (1981) -  7.079.674 entrées
: 3 films
 Le Petit Monde de don Camillo (1952) -  12.791.168 entrées
 La Vache et le Prisonnier (1959) -  8.844.199 entrées
 Le Retour de don Camillo (1953) -  7.425.550 entrées
 : 3 films
 Les Bronzés 3 : Amis pour la vie (2006) -  10.355.930 entrées
 Le Dîner de cons (1998) -  9.247.001 entrées
 Un Indien dans la ville (1994) -  7.870.802 entrées
 : 3 films
 Les Visiteurs (1993) -  13.782.991 entrées
 Le Grand Bleu (1988) -  9.194.343 entrées
 Les Visiteurs 2 : Les couloirs du temps (1998) -  8.043.129 entrées
 : 2 films
 Les Bronzés 3 : Amis pour la vie (2006) -  10.355.930 entrées
 Les Choristes (2004) -  8.636.016 entrées
 : 2 films
 Trois hommes et un couffin (1985) - 10.251.465 entrées
 Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001) - 8.636.041 entrées
 : 2 films
 Bienvenue chez les Ch'tis (2008) -  20.489.303 entrées
 Les Choristes (2004) -  8.636.016 entrées
 : 2 films
 Bienvenue chez les Ch'tis (2008) -  20.489.303 entrées
 Rien à déclarer (2011) -  8.150.825 entrées
 : 2 films
 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002) - 14.559.509 entrées
 Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001) - 8.636.041 entrées
 : 2 films
 Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001) - 8.636.041 entrées
 Le Cinquième Élément (1997) - 7.727.697 entrées
 : 1 film
 Les Misérables (1958) - 9.940.533 entrées
 : 1 film
 Monsieur Vincent (1947) - 7.055.290 entrées
 : 1 film
 Le Bataillon du ciel (1947) - 8.649.691 entrées
 : 1 film
 Violettes impériales (1952) - 8.125.766 entrées
 : 1 film
 Le Comte de Monte-Cristo (1955) - 7.780.642 entrées
 : 1 film
 La Chèvre (1981) - 7.079.674 entrées
 : 1 film
 Jean de Florette (1986) - 7.223.657 entrées
 : 1 film
 Jean de Florette (1986) - 7.223.657 entrées
 : 1 film
 Trois hommes et un couffin (1985) - 10.251.465 entrées
 : 1 film
 Trois hommes et un couffin (1985) - 10.251.465 entrées
 : 1 film
 Le Grand Bleu (1988) - 9.194.343 entrées
 : 1 film
 Le Dîner de cons (1998) - 9.247.001 entrées
 : 1 film
 Taxi 2 (2000) - 10.349.454 entrées
 : 1 film
 Taxi 2 (2000) - 10.349.454 entrées
 : 1 film
 Les Choristes (2004) - 8.636.016 entrées
 : 1 film
 Les Bronzés 3 : Amis pour la vie (2006) - 10.355.930 entrées
 : 1 film
 L'Ours (1988) - 9.136.266 entrées

Articles connexes 
 Liste des films numéro un par année en France
 Liste des plus gros succès du box-office en France

Notes et références 

Box-office France